Naussac (Aveyron)
 Naussac (Lozère)